«Мадо́нна у ле́стницы» (; также «Мадо́нна на ле́стнице») — мраморный барельеф, созданный Микеланджело ок. 1491 года. Это первое независимое, наиболее раннее из сохранившихся произведений мастера. Фриц Эрпель писал, что в этом произведении «…уже узнается зрелый Микеланджело, в захватывающем контрасте между благородной шеей и грудью Мадонны и атлетическим плечом младенца Христа, между линеарной перегруженностью спины мадонны и бегущей игрой складок её одежды». Шильяно назвал барельеф «загадочным, преждевременным». По его мнению, в барельефе «Мадонна у лестницы» юный скульптор «освоил и придал новую форму урокам Донателло, своего выдающегося предшественника», «присоединился к большой скульптурной традиции».

История произведения 

Образ мадонны с младенцем был очень распространён в итальянском искусстве конца XV столетия. Он разрабатывался и художниками, и скульпторами. В частности, среди наиболее известных картин художников Флоренции периода Протовозрождения и раннего Возрождения является «Богоматерь с младенцем и двумя ангелами» Франческо Пезеллино, «Богородица с младенцем» Филиппино Липпи, «Мадонна Магнификат» Сандро Боттичелли, «Богородица» Нери ди Биччи и др. В скульптуре к этому образу обращались Бернардо Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, Андреа Орканья, Агостино ди Дуччо, Бенедетто да Майано, Мино да Фьезоле и другие. С барельефов — «Божья матерь с младенцем» Луки делла Роббиа, произведения Антонио Росселини, Донателло и других.

С 1490 по 8 апреля 1492 Микеланджело, который с 1489 года был учеником в художественной школе Лоренцо Великолепного в саду Казино Медичео (сад монастыря Сан Марко или Медицейских садах ), жил в палаццо Медичи. Мрамор для учеников, а также все другие необходимые материалы закупались за деньги Лоренцо, но готовое произведение становилось собственностью художника. В отличие от его более позднего «Вакха», и «Мадонна у лестницы», и «Битва кентавров» сделаны из каррарского мрамора.

«Мадонна у лестницы» оставалась в семье Микеланджело до самой смерти художника в 1564 году. В 1566 году Леонардо, племянник Микеланджело, подарил барельеф Козимо I Медичи, предварительно сделав бронзовую копию. Новый герцог Медичи в 1616 году вернул скульптуру семье. Позднее его передали в коллекцию музея Каза Буонарроти (1617). В музее барельеф находится на соседней стене с «Битвой кентавров».

В 1930 году сделан гипсовый прототип барельефа, а в 2010 году из него было сделано ещё восемь бронзовых копий (литьё — Fonderia Marinelli).

В 2008 году вышла книга фотографий произведений скульптора «Микеланджело: Рука мастера» (). Точная копия барельефа «Мадонна у лестницы», выполненная из мрамора, стала обложкой этого издания. Начальная цена за книгу составляла около 100 тыс. евро (сама книга, чехол и подставка для неё, а также 500 лет гарантии). Выход книги был приурочен к празднованию 500-летия начала работ Микеланджело над фресками потолка Сикстинской капеллы. Всего было запланировано выдать 33 экземпляра книги.

Вопрос авторства 
Про это произведение Микеланджело не упоминает Асканио Кондиви, но оно упоминается во втором издании «Жизнеописаний» Вазари (1568). Колин Айслер (), профессор Института искусств Нью-Йоркского университета, полностью отрицал аутентичность барельефа.

Описание 
По композиции «Мадонна у лестницы» напоминает живопись, но отличается от неё. Барельеф изображает женщину, сидящую у лестницы на камне. Рядом с ней играют четверо детей — трое на лестнице, а один чуть виднеется из-за её плеча. Изображённое близко к бытовому жанру, отсюда и лестницы, и озорники-дети.

Мадонна 
Микеланджело отказался от фронтального ракурса. Женщина сидит и смотрит в сторону, а не на зрителя. Нимб вокруг её головы подчеркивает, что это — Богоматерь. Круг сияния несколько выступает за плоскость и частично заходит на необработанную часть мрамора. К Марии льнет сонный ребёнок, правая ручка которого заброшена за спину. Мать нежно прикрывает головку любимого ребёнка, чтобы не разбудить его. Младенец изображён без нимба. Поза мадонны будто расслабленная, что подчеркнуто скрещенными ногами. Мария задумчива, она предчувствует свою трагическую судьбу и знает, что ждет её сына.

Мадонна юного Микеланджело (в то время ему было 15−16 лет) — это крепкая и мощная женщина, а не хрупкая, вялая или простоватая, как в произведениях других тогдашних художников. Его мадонна отличается и от мадонн Донателло, и Джованни Пизано, которые изображали их полными боли. Она способна родить богатыря и воспитать героя. Нечто подобное встречается у Мазаччо, произведения которого тщательно изучал и зарисовывал молодой Микеланджело.

По Саймондзу, уже в этой мадонне прослеживаются намеки на «волшебное величие» дальнейших его работ.

Марсель Брион писал, что фигура женщины создаёт впечатление монументальности произведения, несмотря на его небольшие размеры, а голые лестничные марши и каменный куб контрастируют с мягкими линиями её одежды. По мнению Либмана, эта внутренняя монументальность проявляется «даже у крутых ступень, высоких для простых смертных».

Младенец 
Иисус изображён очень необычно — спиной к зрителю. С одной стороны — это просто ребёнок, уснувший у матери на груди, с другой — его правая рука, мускулистая, совсем недетская, подчеркивает божественность его природы. Безволие запрокинутой правой руки также использовалась Микеланджело как символ сна или смерти. Так изображены «Лоренцо II Медичи», Иисус «Флорентийской Пьеты». Также впервые в истории искусства взгляды матери и её ребёнка не обращены друг на друга или в одну сторону.

Уже в этом барельефе проявляется его желание изображать сильное, подтянутое тело, а его дальнейшие скульптуры будут излучать амбивалентность и противоречия.

Дети 
В произведениях художников Возрождения и барокко часто изображались маленькие мальчики, иногда с крыльями. Их ещё называют «путти» (, множественное число от  — «маленький мальчик», «амур»). Этот элемент также использовал Донателло. У Микеланджело изображения детей играют не только декоративную роль. Они могли трактоваться как внутренние символы, художественное выражение концепции нервов.

Дети держат длинную ткань. Возможно — плащаницу, которой со временем будет закутано тело Христа.

Лестница 
По мнению Гэри Радке (), профессора истории искусства, «Мадонна у лестницы» предназначена для созерцания снизу вверх, стоя на коленях. Тогда появляется перспектива, которая кажется несколько примитивной, если смотреть на барельеф на уровне глаз. Этого эффекта Микеланджело достиг за счёт специфической резьбы линий ступенек, и это подчеркивается также правой ногой мадонны, которая несколько выше выступает над поверхностью чем другие элементы барельефа, а следовательно является ближайшей к зрителю.

Техника исполнения 
Для создания барельефа Микеланджело использовал приём низкого рельефа (), характерный для произведений Донателло. Об очевидности этого подражания писал и Вазари: «Микеланджело, будучи ещё молодым, пытался подражать манере Донателло и имел в этом успех, потому что эта Мадонна кажется настоящим произведением Донателло, за исключением лишь того, что в ней больше грации и четкости рисунка». Айнем пишет, что эта работа Микеланджело очень напоминает древнегреческие работы IV века, но не считает, что можно это утверждение проследить далее. Поверхность барельефа «Мадонна у лестницы» тщательно зашлифованы, чем отличается от другого его раннего произведения «Битва кентавров».

Интерпретации 
Существуют различные трактовки образа «Мадонны у лестницы».

По Фрицу Эрпели, перила лестниц и линия спины Иоанна Крестителя, склонившегося на них, образуют крест, который выходит или заканчивается правой ладонью Богоматери. Пять ступеней напоминают о лестницах палача. Эрпель также обращает внимание на то, что детей четверо, и четверо евангелистов было среди апостолов Христа.

Говард Бенджамин Гиббард (), американский искусствовед, профессор Колумбийского университета, считал, что куб, на котором сидит Мадонна, может символизировать герметичное совершенство. Также Христос является краеугольным камнем церкви, а именно его Мария держит на коленях.

Эрик Шильяно приводит мнение психиатра Роберта Либерта (), который считал, что барельеф «является собирательным образом кормилицы и биологической матери Микеланджело, который был навсегда утрачен для него. Стремление найти это утраченное ощущение счастья в симбиотическом сочетании с грудью было мощной движущей силой для Микеланджело, на что намекают и шутки про кормилицу, приведённые у Вазари и Кондиви». Шильяно считает, что этим может объясняться такое разительное отличие мадонн с младенцем Микеланджело, от матерей того же Рафаэля или Филиппино Липпи. Мадонны Микеланджело — «чрезвычайно отстранены, амбивалентные и нездешние».

Шильяно проводит параллель между самым ранним произведением «Мадонна у лестницы» и последней известной скульптурой «Пьета Ронданини», как своеобразное воссоединение матери и уже взрослого сына, судьбу которого она знала ещё когда тот был младенцем.

По мнению искусствоведа Саймона Абрахамса (), Микеланджело изобразил себя как Христа, а спиной он повернут к зрителю, чтобы не было видно, что в руке он держит «резец и молоток», извлечённые из молока матери. По его прочтению сама Мария является камнем, из которого скульптор-младенец делает свою статую. Дети — это тоже Микеланджело, его «alter ego», которое помогает ему-скульптору добраться до его статуи-мадонны или композиционно связывают его с ней.

Образ в искусстве 
Барельеф «Мадонна у лестницы» стал иконографическим образцом для произведения «Материнство» (; дословно — «Молодая мать кормит младенца») французского скульптора Александра Шарпантье ().

Барельеф упоминается в биографическом романе «Камень и боль» Карела Шульца (1943). В нём Мадонна изображена царицей грядущего Царства Небесного, которая сидит на лестнице как нищенка и охраняет своё дитя . Также произведение описано в романе «Муки и радости» Ирвинга Стоуна (1961). По Стоуну, этот образ является синтезом греческой (языческой) и христианской философий: сюжет христианский, но присутствует героизм и отстраненность, характерные именно для аттических скульптур.

Примечания 1 

 а. среди исследователей также бытовало мнение, что барельеф мог быть создан позже, ближе к 1495, или значительно раньше (например, Саймондз писал, что произведение «…было создано перед барельефом „Битва кентавров“»)
 б. то есть до смерти Лоренцо Великолепного, его покровителя
 в. реставрацией произведения занималась Аньезе Парронки ()
 г. к этому периоду относятся его карандашные копии с фресок Джотто («Вознесение Святого Иоанна Богослова») и Мазаччо («Чудо со статиром»)
 д. 
 е. лестницы (также — лифостротон, каменный двор или площадь, выложенная плитами), на которую его вывели по приказу Пилата, чтобы услышать приговор народа) (возможный архетип — лестница Иакова)
 ж. «(…) каменем став Він наріжним!» (Библия)
 и. 
 к. все его мраморные мадонны («Мадонна Брюгге», «Мадонна Таддеи», «Мадонна Питти», «Мадонна с младенцем») или смотрят сторону от ребёнка, или мимо, это касается и его картины «Мадонны Дони» — не совсем понятно, передаёт отрока Иосифу, или принимает его от него
 л. Эрпель сравнивает её с греческой богиней плодородия и земледелия Деметрой

Примечания 2

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Colin Eisler. The Madonna of the Steps. Problems of Date and Style. — In: Stil und Uberlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 2I. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Berlin, 1967, pp. 115—121

Ссылки 

 «Мадонна у лестницы» в Каза Буонарроти (инв. 190)
 «Мадонна у лестницы» и «Битва кентавров» у Каза Буонарроти (3D)

Скульптуры Микеланджело
Скульптуры Флоренции
Рельефы из мрамора
Скульптуры Богоматери